Krautgartner ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Krautgartner (1922–1982), tschechischer Jazz-Klarinettist, Saxophonist, Komponist und Orchesterleiter
 Manuel Krautgartner (* 1983), österreichischer Politiker (MFG)
 Monika Krautgartner (* 1961), österreichische Schriftstellerin, Kolumnistin und Illustratorin